Selbmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Selbmann (1874–1946), deutscher Bildhauer
 Dorrit Selbmann (* 1975), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Erhard Selbmann (1912–1986), Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek in Halle/Saale
 Erich Selbmann (1926–2006), deutscher Journalist
 Eugen Selbmann (1920–1993), deutscher Politikwissenschaftler
Friedrich Paul Selbmann (1878–1954), Verleger und Politiker der DDP und LPD
 Fritz Selbmann (1899–1975), deutscher Politiker der KPD und SED, Widerstandskämpfer
 Hans-Konrad Selbmann (* 1941), deutscher Medizin-Informatiker und Hochschullehrer
 Ines Selbmann, deutsche Journalistin, Schauspielerin und Moderatorin
 Käte Selbmann (1906–1962), deutsche Politikerin der KPD und SED